Сизьма:
 Сизьма (село) — село в Шекснинском районе Вологодской области.
 Сизьма (приток Чепцы) — река в Удмуртии, приток Чепцы.
 Сизьма (приток Шексны) — река в Вологодской области, приток Шексны.